Drie broers, beeldende kunstenaars:
Jan Wiegman, illustrator
Piet Wiegman, kunstschilder en ceramist, actief in de Bergense School
Matthieu Wiegman, kunstschilder en glazenier, actief in de Bergense School
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, politica
J.J.M. Wiegman, burgemeester van Wassenaar
Sarina Wiegman-Glotzbach, voetbalster en trainer